2442 Корбетт (2442 Corbett) — астероїд головного поясу.
 Джим Корбетт (; , Найнітал, Об'єднані провінції Аґри і Ауда, Британська Індія — , Н'єрі, Кенія) — британський мисливець, захисник природи, письменник і натураліст.

 Джон Корбетт, Джон Джозеф Корбетт-молодший (, народився 9 травня 1961 року) — американський актор.
 Гарві Вайлі Корбетт () (8 січня 1873 — 21 квітня 1954) — американський архітектор.
 Том Корбетт, Томас Вінгетт «Том» Корбетт-молодший (; нар. 17 червня 1949(19490617), Філадельфія, Пенсильванія) — американський політик.
 Національний парк Джім-Корбетт — найстаріший національний парк в Індії, названий на ім'я мисливця і пізніше захисника природи Джима Корбетта.